Der Flug des Phoenix ist der Name zweier Filme:
 Der Flug des Phoenix (1965), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Robert Aldrich (1965)
 Der Flug des Phoenix (2004), US-amerikanischer Abenteuerfilm von John Moore (2004), Neuverfilmung des ersten Films

Siehe auch:
 Phoenix
 Phönix